Смолянов — фамилия.

Известные носители:
 Смолянов, Олег Георгиевич (1938—2021) — советский и российский математик.
 Смолянов, Соломон (1899—1976) — еврейский фальшивомонетчик, выживший во время Холокоста.